Peter Hedrich ist der Name folgender Personen:

* Peter Hedrich, eigentlicher Name von Peter Kent (Musikproduzent) (* 1948), deutscher Sänger und Produzent
 Peter Hedrich (Posaunist) (* 1993), deutscher Jazzmusiker